Le nom Tom McCarthy ou Thomas McCarthy est porté par les personnes suivantes : 

 Thomas McCarthy (1832-1870), un homme d'affaires et homme politique du Québec. 
 Tom McCarthy (1934-), un joueur de hockey sur glace
 Tom McCarthy (1960-2022), un joueur canadien de hockey sur glace
 Tom McCarthy (1966-), un acteur et réalisateur américain
 Tom McCarthy (1969-), un écrivain britannique
 Tom C. McCarthy, monteur son américain